Parque Batlle puede referirse a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Parque José Batlle y Ordóñez, también conocido como Parque Batlle, parque urbano en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
 Parque Batlle, barrio que circunda al Parque José Batlle y Ordóñez.